Jinotega (departement), een departement van Nicaragua
Jinotega (stad), de hoofdstad van het departement